Les Comices, une assemblée du peuple dans le monde romain.
 L'épilepsie, une affection neurologique parfois appelée mal comitial.